Ichi kan henvise til:
Ichi (film), en japansk film fra 2008
Ichi (skarifikation), en type ansigtsskarifikation, der traditionelt anvendes af Igpo-folket i Vestafrika
Ichi (Iran), en landsby i Isfahan-provinsen i Iran
International Classification of Health Interventions
Ichiro Suzuki eller Ichi (født 1973), japansk baseballspiller
ICHI (musiker), musiker